Vega () — многозначное слово:
 Facel-Vega — французский автопроизводитель.
 Vega — лёгкий транспортный самолёт компании Lockheed Corporation.
 Chevrolet Vega — модель автомобиля Chevrolet 1970-х годов;
 Vega — лёгкая ракета-носитель
 Radeon RX Vega — 7-нм графические процессоры от AMD.
 Tagaz Vega — российский автомобиль сегмента «C», выпускаемый Таганрогским автозаводом.
 Vega — графическая библиотека, используемая в браузере Opera.

 Vega 4 — английская брит-поп-группа из Лондона.
 Vega Squadron — российская мультигейминговая киберспортивная организация.

См. также 
 Вега